Такмичње у скоку мотком у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12. и 14. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, бранила је Јиржина Свободова из Чешке.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 такмичарки из 16 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских бацачица копља 2012. године до почетка првенства (12. августа 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у скоку мотком са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014  и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Победнице

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман у финале била је 4,50 м, коју ниједна такмичарка није испунила. За финале се квалификовале 12 атлетичарки према постигнутом резултату (кв)

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици на отвореном